

Населені пункти та їхні частини
 Сарново — село в гміні Бонево Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сарново — село в гміні Любранець Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сарново — село в гміні Скемпе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сарново — село в гміні Стольно Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сарново — село в гміні Кучборк-Осада Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Сарново — село в гміні Козлово Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Сарново — село в гміні Лідзбарк-Вармінський Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Сарново — частина села Фірлюс у гміні Папово-Біскупе Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сарново — частина села Дубельно в гміні Єжево Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сарново — частина села Ґжибно в гміні Картузи Картузького повіту Поморського воєводства
 Сарново — осада в гміні Боболіце Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Сарново — лісова осада в гміні Любранець Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сарново — лісова осада в гміні Риєво Квідзинського повіту Поморського воєводства

Примітки